Эте́н или Эцлинг () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Беран-ле-Форбаш.

География 					
Этен расположен в 55 км к северо-востоку от Меца. Соседние коммуны: Стирен-Вандель на севере, Беран-ле-Форбаш на востоке, Гобвен на юге, Фольклен на юго-западе, Морсбаш на западе, Форбаш на северо-западе.

История 
 Коммуна существует по крайней мере с 787 года.

Демография 						
По переписи 2008 года в коммуне проживало 2453 человек.

Достопримечательности 
 Следы древнеримского тракта.
 Замок 1737 года, сожжён во время французской революции.
 Церковь Сент-Антуан 1869 года.

Примечания

Ссылки 	
 Официальный сайт коммуны 					
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мозель